Anfrísio Lima (Januária, 1887 — 1973) foi um poeta, escritor e político mineiro.

Biografia
Anfrísio Lima é considerado um símbolo cultural do município de Manga (Minas Gerais). Atuou durante o período como presidente da Câmara pela emancipação da cidade até então distrito de Januária.

Obras
Sombras
Últimas sombras
Flagrantes da vida
Rio São Francisco
Vozes d'alma
Espinhos de Mandacaru
Trovando a Vida
Pauta com o diabo e outros contos
 Coletânea de textos em Arco-íris, de Malba Tahan
Coletânea de Rio São Francisco, organizada por Aparício Fernandes

Escritores de Minas Gerais
Poetas de Minas Gerais
Naturais de Januária
Vereadores de Minas Gerais